Velika Kruševica est un toponyme qui peut désigner :
Velika Kruševica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Velika Kruševica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Rekovac, district de Pomoralvlje.